Molekulska formula -{C12H17N3O}- se može odnositi na:

 RO5166017
 Cimaterol